Земляная Заимка — село в Чановском районе Новосибирской области. Административный центр Землянозаимского сельсовета.

География 
Площадь села — 51 гектаров.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 2 учреждения образования.

Примечания 

Населённые пункты Чановского района